Deny ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Deny (1811–?), deutscher Schauspieler, Sohn von Wilhelm und Johanna Deny, voller Name: Constantin Roderich Friedrich Wilhelm Emil Deny
 Jacques Deny (1916–2016), französischer Mathematiker
 Johanna Deny, deutsche Schauspielerin, von 1811 bis 1821 am Hoftheater in Weimar, Ehefrau des Wilhelm Deny, voller Name: Johanna Elisabeth Henriette Deny
 Wilhelm Deny (1787–1822), deutscher Theaterschauspieler, voller Name: Johann Friedrich Wilhelm Deny

Siehe auch:
 Deni
 Denys